Jagged Alliance 3 гра з однойменної серії.

У березні 2010 року всі права (крім social network rights) були продані правовласником Strategy First німецької компанії bitComposer Games. Розробка гри від F3 Games і Акелла, до того вважалися підрядником з розробки та ексклюзивним видавцем російської версії Jagged Alliance 3, припинена. bitComposer планує випустити гру вже в наступному році.

Сюжет

Посилання 
 Прес-реліз  на Strategy First 

Ігри для Windows
Стратегічні відеоігри
Ігри серії Jagged Alliance